Vötting ist der Ortsname von

 Vötting (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Vötting (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern